Снег:
 Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.
 «Снег» — студийный альбом Ольги Арефьевой и группы «Ковчег», вышедший в 2011 году.
 «Снег» — состоящий из двух песен сингл, выпущенный группой «Zемфира».
 «Снег» — кинофильм режиссёра Айды Бегич, вышедший на экраны в 2008 году.
 «Снег» — парусная шхуна Балтийского флота России.
 «Снег» — роман турецкого писателя Орхана Памука, вышедший в 2002 году.
 «СНЕГ» — «Спектрометр НЕйтронов и Гамма-излучения», серия французских приборов для изучения солнечной радиации и космических гамма-всплесков, устанавливавшихся на советских спутниках «Прогноз», межпланетных станциях «Венера-11» и «Венера-12» и французском спутнике «СНЕГ-3».

См. также 
 «Лёд и снег» — журнал по гляциологии.
 «Снега» — музыкальное произведение финского композитора Кайи Саариахо.